Konzul či konsul (z lat. consulus, rádce, rada) může znamenat:

 Konzul – člen konzulární služby v zahraničí 
 Římský konzul – konzul starořímské republiky
 Konzul (Francie 1799-1804) – jeden ze tří vedoucích činitelů Francouzské republiky (první konzul byl Napoleon Bonaparte)
 Konzul (opera) – opera Giana Carla Menottiho z roku 1950
 Consul byla též značka československých  psacích strojů

Externí odkazy